

Localidades

Cidade Ipava

Ipava (Illinois)

Desambiguações de topônimos